Die 1. HNL 2011/12 war die 21. Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 23. Juli 2011 und endete am 12. Mai 2011 mit der 30. und letzten Runde.

Dinamo Zagreb stand bereits fünf Runden vor Schluss zum siebten Mal in Folge als Meister fest.

Modus 
Aufgrund einer Umstellung von 16 auf 12 Vereine in der nächsten Saison sollten am Ende der Spielzeit ausnahmsweise fünf Teams in die 2. HNL absteigen, und nur der Meister der aktuellen Saison der zweiten Liga, NK Dugopolje, aufsteigen. Da dieser jedoch keine Lizenz für die 1. HNL erhielt, blieb der zwölftplatzierte HNK Rijeka vom Abstieg verschont.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die 231 Spiele wurden von 487.954 Zuschauern besucht. Der Zuschauerschnitt lag somit bei 2.112.

Vereine

Abschlusstabelle 

Der NK Osijek war als Finalteilnehmer des kroatischen Cups trotz Niederlage im Finale für die Europa League qualifiziert, da der Pokalsieger Dinamo Zagreb als Meister in der Champions League antrittsberechtigt war.

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2011/12 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12